И Бокс Сони Ериксон Оупън 2011 е 2-рото издание на И Бокс Сони Ериксон Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се във Фарум, Дания от 6 до 12 юни. Световната номер 1 Каролине Возняцки успява успешно да защити титлата си след победа с 2:0 сета над Луцие Шафаржова, с което завоюва петата си купа за сезона. На двойки шампионки от И Бокс Сони Ериксон Оупън 2010 са Юлия Гьоргес и Анна-Лена Грьонефелд, но двете не се включват в схемата. Йохана Ларсон и Ясмин Вьор печелят състезанието след победа над Кристина Младенович и Катаржина Питер – 6 – 3, 6 – 3.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (шампионка)
  Клара Закопалова (1 кръг)
  Бетани Матек-Сандс (четвъртфинал)
  Луцие Шафаржова (финал)
  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)
  Анастасия Севастова (1 кръг)
  Йелена Докич (1 кръг)
  Алберта Брианти (четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Бетани Матек Сандс /  Мелани Уден (четвъртфинал, отказват се поради контузия в гърба на Матек Сандс)
  Йохана Ларсон /  Ясмин Вьор (шампионки)
  Виталия Дяченко /  Мария Коритцева (осминафинал, отказват се поради контузия на десния глезен на Дяченко)
  Алберта Брианти /  Петра Мартич (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Турнири по тенис на твърд корт
Тенис в Дания